Марк Рукар (фр. Marc Rucart) (1893—1964) — французский политический деятель, масон.

Биография 
Марк Рукар родился 24 июля 1893 года в Куломмэ, в департаменте Сена и Марна, одном из департаментов региона Иль-де-Франс, Франция.

Рукар получил образование адвоката, был членом Радикальной партии и ярым противником тюрем. Он будет несколько раз министром юстиции Третьей республики, и будет в качестве министра юстиции включён в правительство Народного фронта и станет участником Национального совета сопротивления.

Он является депутатом от Вогезы с 1928 по 1940 годы. Был сенатором с 1947 по 1958 годы.

Он руководил газетой «Прогресс в Луаре».

Рукар умер 23 февраля 1964 года в Париже.

В масонстве 
Он также являлся активным масоном. Посвящён Рукар был 6 февраля 1916 года в Орлеане в ложе «Независимость» ( L’Indépendance) № 398 находившейся под юрисдикцией Великой ложи Франции, и присоединившейся в 1925 году к Великому востоку Франции, войдя с состав лож Вогезы. Большая часть деятельности Рукара была посвящена Международному смешанному масонскому ордену «Право человека», к которому он присоединяется в 1929 году.

См. также 
 Радикальная партия (Франция)

Примечания 

Политики Франции
Министры юстиции Франции
Радикалы (Франция)
Масоны ВЛФ
Масоны ОПЧ